Un gratte-ciel est un immeuble de très grande hauteur
 Gratte-Ciel est un quartier dans le centre de Villeurbanne
 Gratte-Ciel est une station du métro de Lyon

Voir aussi 
 Jeu du gratte-ciel

Homonymie de toponyme